Гиллер — фамилия.

Известные носители:

 Гиллер, Агатон (1831—1887) — польский революционер, один из руководителей восстания 1863 года, журналист, историк.
 Гиллер, Арон Григорьевич (1883—1961) — советский геоботаник, специалист по полезным растениям, популяризатор ботаники.
 Гиллер, Иоганн (1754—1819) — барон, генерал-фельдцейхмейстер австрийской службы, кавалер ордена Марии Терезии.
 Гиллер, Соломон (1915—1975) — советский химик.
 Гиллер фон Гертринген, Август (1772—1856) — генерал-майор прусской службы.